Pelt (gemeente), een gemeente in Belgisch Limburg, fusiegemeente sinds 2019 die bestaat uit Neerpelt en Overpelt
 Neerpelt, een vroegere gemeente in Belgisch Limburg, nu deelgemeente van Pelt
 Overpelt, een vroegere gemeente in Belgisch Limburg, nu deelgemeente van Pelt
 Kanton Pelt, in de Belgische provincie Limburg
 Vacht, de behaarde huid van verschillende dieren
 Pelt (ambacht), een van de zes ambachten van het Graafschap Loon
 Adriaan Pelt (1892-1981), Nederlands journalist
 Een term uit het toepen

Zie ook 
 Van Pelt (achternaam)